Минидока има више значења:
 Округ Минидока (Ајдахо)
 Минидока (Ајдахо)